Blood in the Water: Live in San Diego é um DVD da banda de thrash metal estadunidense Megadeth. Apresenta um o show gravado no Cox Arena em San Diego durante a Gigantour 2008 em 20 de maio de 2008.

Músicas

Faixas no DVD 
 "Sleepwalker"
 "Wake Up Dead"
 "Take No Prisoners"
 "Skin o' My Teeth"
 "Washington is Next!"
 "Kick the Chair"
 "In My Darkest Hour"
 "Hangar 18"
 "Burnt Ice"
 "A Tout le Monde"
 "Chris's solo"
 "Tornado of Souls"
 "Ashes in Your Mouth"
 "Symphony of Destruction"
 "Trust"
 "Peace Sells"
 "Holy Wars... The Punishment Due"
 "Silent Scorn (tape)"

Faixa não adicionada 
 "Sweating Bullets"

Grupo 
 Dave Mustaine - Guitarra, vocal
 Chris Broderick- Guitarra, backing vocal
 James LoMenzo- Baixo, backing vocal
 Shawn Drover- Bateria

Álbuns de Megadeth